Stefanovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Stefanovo (distrikt i Bulgarien, Pernik), Obsjtina Radomir, 
 Stefanovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska,